Гатагов (Гатагова) () — осетинская фамилия.

Известные носители 
 Гатагов, Алан Маратович (род. 1991) — российский футболист.
 Гатагов, Сослан Маратович (род. 1992) — российский футболист.
 Гатагов, Сосланбек Бекирович (1930—1982) — генерал-майор медицинской службы, заслуженный врач РСФСР.
 Гатагова, Людмила Султановна (род. 1956) — российский историк.